TNS può indicare:
 TNS, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tungsten (Canada)
Total Network Solutions, azienda britannica di proprietà della British Telecom dal 2006
 TNS, acronimo di The New Saints F.C., società di calcio gallese sponsorizzata dalla Total Network Solutions
 Transient Neurological Symptoms
 Transparent Network Substrate
 Triple Nine Society*
The Next Step